Чемпионат СССР 1947 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 67 клубов в шести зонах определили участников финала (победители каждой зоны);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Зональный этап

Центральная зона. Итоговая таблица

I зона РСФСР. Итоговая таблица 

Правильное расписание игр 
В парных играх результат первой встречи между соперниками расположен в ячейке со счётом вверху, под ним результат второй игры.

II зона РСФСР. Итоговая таблица 

Правильное расписание игр 
В парных играх результат первой встречи между соперниками расположен в ячейке со счётом вверху, под ним результат второй игры.

Зона УССР. Итоговая таблица

Закавказская зона. Итоговая таблица

Среднеазиатская зона. Итоговая таблица

Финал. Итоговая таблица

Ссылки 
 Вторая группа СССР 1947 на КЛИСФ
 Турнир на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1947
1947